Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dieter Kindlmann che ha battuto in finale Jean-René Lisnard 66-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jean-René Lisnard (finale)
 Daniel Köllerer (secondo turno)
 Dieter Kindlmann (Campione)
 Alexander Waske (primo turno)

 Mariano Delfino (secondo turno)
 Sergio Roitman (semifinali)
 Julian Knowle (primo turno)
 Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2004